Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale John McEnroe 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (finale)
 José Luis Clerc (campione)
 Peter Rennert (primo turno)
 Colin Dibley (primo turno)

 Van Winitsky (quarti di finale)
 Ricardo Cano (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (secondo turno)
 Deon Joubert (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1980